De 22e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 30 juli 1964. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Roger Cooreman, gevolgd door Willy Verbruggen en Willy Van Driessche.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé
Eendagswielerwedstrijd in 1964